Blanchard House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Blanchard House (Boyce, Louisiana), NRHP-ID 82002793
 Blanchard House (Syracuse, New York), NRHP-ID 97000094